В това корейско име фамилията Йонг стои отпред.

Йонг Те Се (на корейски: 정대세) е севернокорейски футболист, играещ за Шимизу С-Пулс.

Той е сред малкото играчи от страната, играли в чуждестранни отбори. Известен е с прозвището си Севернокорейския Рууни.

Клубна кариера 
Роден е в Нагоя, в семейство на заиничи (корейската общност в Япония). Завършва частно училище, спонсорирано от севернокорейското правителство. След това учи в Корейския университет в Токио и играе за университетския отбор.

През 2006 г. подписва договор с тима на Кавазаки Фронтале. За 4 години в клуба изиграва над 100 мача и вкарва 47 гола. Става три пъти вицешампион на страната и участва в Шампионската лига на Азия. През 2010 г. подписва с немския Бохум. През първия си сезон вкарва 10 гола в 25 мача и помага на тима да заеме трето място във Втора Бундеслига. Въпреки това, Бохум не успява да спечели промоция. Те Се остава в тима до края на 2011 г., като записва още 14 мача и 4 гола във втория ешелон на немския футбол.

В началото на 2012 г. е привлечен от Кьолн. Йонг обаче не успява да се наложи в тима и изиграва само 10 мача. След като Кьолн изпада от Първа Бундеслига, Тае се преминава в Сувон Самсунг Блууингс в Кей Лигата. Дебютния си гол вкарва срещу Дегу, а в следващия мач вкарва хеттрик срещу Тежон Ситизен. През 2013 г. вкарва 10 гола в 23 мача.

Те Се играе за Сувон 2.5 сезона, като има две втори места в първенството. В началото на 2015 г. е пред трансфер в българския ЦСКА, но до трансфер не се стига. През юли 2015 г. преминава в Шимизу С-Пулс, за да помогне на тима да се спаси от изпадане. Дебютира за Шимизу срещу бившия си клуб Кавазаки Фронтале при загубата с 2:3. Шимизу изпада от Джей Лигата, но Йонг остава в отбора. През 2016 г. севернокореецът е водещ реализатор на Джей Лига 2 с 24 гола.

Национален отбор 
Дебютира за националния отбор на  на 19 юни 2007 г. в мач с , в който вкарва 4 гола за победата със 7:0. Те Се участва в първенството на източна Азия през 2008 г. и вкарва 2 гола в 3 мача.  завършва на 4-то място в турнира. Нападателят е с основен принос за класирането на  за Мондиал 2010, което е първо участие за тима на световно първенство от 44 години насам. В първия мач от групата срещу , Тае Се асистира Чи Юн Нам за попадението на корейците, които губят с 1:2.

През 2011 г. е част от състава, участвал в Купата на Азия. Северна Корея отпада в груповата фаза само с 1 спечелена точка.

Статистика

Източници

Външни препратки 
 Профил в Transfermarkt
 Профил в national-football-teams
 Корейският Рууни

Севернокорейски футболисти
Футболисти на ФФЛ Бохум
Футболисти на ФК Кьолн
Родени в Нагоя